Yatung (arrondissement), een arrondissement in de prefectuur Shigatse in de Tibetaanse Autonome Regio
Yatung (plaats), een plaats in het arrondissement Shigatse in Tibet